Шири Манчестер () је традиционална грофовија Енглеске.

Окрузи (дистрикти) Ширег Манчестера:
1. Манчестер сити
2. Стокпорт
3. Тејмсајд
4. Олдам
5. Рошдејл
6. Бјури
7. Болтон
8. Виган
9. Солфорд
10. Трафорд

Спољашње везе 

Грофовије Енглеске